P9 steht für:
 die Pistole HK P9S
 bei der Marine die Glock 17
 ein Smartphone von Huawei, siehe Huawei P9
 die Eissporthalle Charlottenburg, umgangssprachlich P09 oder P9

P.9 steht für:
 Piaggio P.9, ein Flugzeug